Autheuil se poate referi la:
Autheuil, localitate în departamentul Eure-et-Loir, Franța
Autheuil, localitate în departamentul Orne, Franța
Autheuil-Authouillet, localitate în departamentul Eure, Franța
Autheuil-en-Valois, localitate în departamentul Oise, Franța